Belmondo är ett efternamn.
 
 Jean-Paul Belmondo, en fransk skådespelare 
 Paul Belmondo, en fransk racerförare 
 Stefania Belmondo, italiensk längdskidåkare

Efternamn